Тимофе́ев (Тимофе́ева) — русская фамилия, образованная от имени Тимофей. В Списке общерусских фамилий занимает 79-е место.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Тимофеев, Аполлон Петрович (при рождении Алихан-бек-мурза, в монашестве Арсений; 1865—1917) — епископ Русской православной церкви.
 
 Тимофеев, Архип Андреевич (1892 — ?) — военный медик, Георгиевский кавалер.

Б

В 
 Тимофеев, Валерий Иванович (1954—1996) — советский самбист и каратист, тренер.
 
 
 
 
 Тимофеев, Владислав Борисович (род. 1936) — советский и российский физик, академик РАН.

Г 
 Тимофеев, Гавриил Ефимович (1881—1926) — русский химик и педагог.

Д

Е 
 
 Тимофеев, Егор Андреевич (род. 1976) — российский музыкант, автор песен.

И 
 
 Тимофеев, Игнатий Тимофеевич (1849—1915) — священнослужитель Русской православной церкви, миссионер

К 
 Тимофеев, Киприан (в монашестве Кирил; ок. 1786—1873) — архиепископ Белокриницкий и всех древлеправославных христиан Митрополит.
 Тимофеев, Кирилл Алексеевич (1914—2004) — советский и российский лингвист, профессор ЛГПИ, ЛГУ и НГУ.

Л 
 Тимофеев, Лев Михайлович (род. 1936) — российский писатель, экономист, журналист и общественный деятель, диссидент.
 Тимофеев, Леонид Иванович (1904—1984) — советский литературовед и переводчик, член-корреспондент АН СССР, академик АПН СССР.

М 
 Тимофеев, Максим Анатольевич (род. 1975) — российский биолог и эколог.
 Тимофеев, Максим Сергеевич (род. 2003) — российский киберспортсмен.

Н 
 
 Тимофеев, Ньургун Семёнович — российский политический деятель, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III-го созыва.

О

П 
 Тимофеев, Павел Тимофеевич (ум. 1972) — советский лесовод, организатор производства.

Р 
 Тимофеев, Рюрик Александрович (1926—2009) — советский военный моряк, Герой Советского Союза.

С 
 Тимофеев, Северьян Петрович (1913—1974) — Герой Советского Союза.
 
 Тимофеев, Степан Иванович — советский писатель, член СП СССР

Т 
 Тимофеев, Тимур Тимофеевич (1928—2013) — российский историк и экономист.

Ф

Ю 
 Тимофеев, Юрий Николаевич (род. 1957) — советский футболист.



Двойные фамилии 
 Тимофеев-Еропкин, Борис Николаевич (1899—1963) — советский поэт и писатель.
 Тимофеев-Ресовский, Николай Владимирович (1900—1981) — советский биолог.

Персонажи 
 Шурик (полное имя Александр Сергеевич Тимофеев) — герой советских кинокомедий, студент или инженер.

Топоним 
 Тимофеев — хутор в Обоянском районе Курской области России.

См. также 
 Тимофеевы (о дворянском роде)

Примечания